Спекки () — фамилия. Носители:

 Спекки, Алессандро (1666—1729) — итальянский архитектор, рисовальщик, гравёр.
 Спекки, Алессандро (род. 1939) — итальянский пианист.